O Cruzeiro Esporte Clube foi o campeão da Copa do Brasil de 2000 e classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 2001.

, , ,  e  entraram na competição a partir das oitavas-de-final por estarem na Taça Libertadores da América de 2000.

Times participantes

Primeira fase 

Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.

|}

Confrontos

Finais

Premiação 

2000
Futebol de 2000 no Brasil